Владимир Прокофьевич Аркушенко (; 16 мая 1925, Первомайск — 7 мая 1977, Львов) — украинский советский актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР (1969).

Биография 
Выпускник Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого (1950).

С 1950 до конца жизни в 1977 году — актёр Львовского украинского драматического театра имени М. Заньковецкой (ныне Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой).

Снимался в кино на Киевской студии художественных фильмов (сейчас Киностудия им. А. Довженко).

Жена — Любовь Каганова (1927—2011), заслуженная артистка Украины.

Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Избранные роли в театре 
 Шут в пьесе «Король Лир» Шекспира
 Некований в пьесе «Пора жовтого листя» Николая Зарудного
 Стецько в пьесе «Сватанье на Гончаривци» Григория Квитки-Основьяненко
 Терешко Сурма («Суета» И. Карпенко-Карого)
 Неплюй («Невольник» М. Кропивницкого
 Пипцьо («Лодка качается» Гадана)
 Кирилл Сергеевич («Память сердца» А. Корнейчука) и др.

Фильмография 
  — Конец Чирвы-Козыря — Петр Малоштан, бедный селянин
  — Иванна — Николай Андреевич Зубар, старший лейтенант НКВД
  — Всадники — полицай

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Похороненные на Лычаковском кладбище
Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Родившиеся в Первомайске (Николаевская область)